Ballabene ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorio Ballabene (1720–1803), italienischer Komponist
 Rudolf Raimund Ballabene (1890–1968), österreichischer Maler, Bildhauer und Keramiker